Krengraben heißen:

 Krenngraben, Ortschaft – Katastralgemeinde: Krengraben – von Hollenstein an der Ybbs, Niederösterreich
 Krengraben (Gemeinde Köflach), Ort bei Köflach, Steiermark